William Boothby ist der Name folgender Personen:

* William Boothby, 4. Baronet (1721–1787), britischer Generalmajor
 William M. Boothby (William Munger Boothby; 1918–2021), US-amerikanischer Mathematiker
 William Robinson Boothby (1829–1903), australischer Politiker
 William T. Boothby (Cocktail Bill; 1862–1930), US-amerikanischer Barkeeper und Autor